La désignation de Bayer Psi Aquarii (ψ Aqr / ψ Aquarii) est partagée par trois étoiles ou systèmes d'étoiles de la constellation du Verseau :

 ψ Aquarii (ou 91 Aquarii dans la désignation de Flamsteed), une étoile triple, dont l'étoile primaire (une géante orangée) possède une exoplanète ; 
 ψ Aquarii (93 Aquarii), une étoile Be ;
 ψ Aquarii (95 Aquarii), une étoile binaire.

Constellation du Verseau
Homonymie stellaire
Aquarii, Psi